Fairhall ist der Familienname folgender Personen:
 Allen Fairhall (1909–2006), australischer Rundfunkpionier und Politiker
 Neroli Fairhall (1944–2006), neuseeländische Sportlerin mit Querschnittlähmung

Fairhall bezeichnet außerdem
 einen Ort in Neuseeland, siehe Fairhall (Neuseeland)